François Lecat – pallavolista belga
 Jelle Lecat – pirata olandese
 Massimiliano Lecat – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano italiano